

Населені пункти та їхні частини
 Роґуж — село в гміні Козлово Нідзицького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Роґуж — село в гміні Лідзбарк-Вармінський Лідзбарського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Роґуж — частина села Криниця в гміні Сухожебри Седлецького повіту Мазовецького воєводства

Примітки